Le tournoi de tennis de Bali est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier III, s'est disputée du 13 au .

Svetlana Kuznetsova remporte le simple dames. En finale, elle bat Marlene Weingartner, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anastasia Myskina et Ai Sugiyama.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bali
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2004
Bali
2004 en Indonésie
Tennis en septembre 2004